

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Мехико 1968 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1968